Dades de la Temporada 2003-2004 de la UE Sant Andreu.

Partits

Lliga (Tercera) 
 Tercera Divisió, grup 5è: setena posició.

Primera volta

Segona volta

Referències

Bibliografia 
 Unió Esportiva Sant Andreu 1909-2009. Autors: Xavier Araguz, Joan Esteve, Àngel Domingo, Jordi Petit, Eduardo Quintana, Quim Terrè i Vicenç Martínez. Editorial: Ajuntament de Barcelona. .

Temporades de la Unió Esportiva Sant Andreu
Competicions futbolístiques del 2003
Competicions futbolístiques del 2004
Competicions esportives del 2003 a Catalunya
Competicions esportives del 2004 a Catalunya